Тара́сова — женская форма русской фамилии , а также название населённых пунктов в России.
 
 Известные носительницы 
 
 Тарасова, Анастасия Евгеньевна (род. 1980) — российский кинорежиссёр.
 
 Тарасова, Виктория Юрьевна (род. 1971) — российская актриса.
 Тарасова, Евгения Максимовна (род. 1994) — российская фигуристка, выступающая в парном катании.
 Тарасова, Елена Геннадьевна (род. 1984) — российская пианистка.
 Тарасова, Ирина Ивановна (род. 1987) — российская легкоатлетка (толкание ядра).
 
 Тарасова, Мария Викторовна (1913—1971) — бригадир комплексной бригады, Герой Социалистического Труда (1958).
 Тарасова, Наталья Александровна (род. 1974) — российский литературовед-достоевист.
 Тарасова, Наталья Кимовна (род. 1957) ― российская артистка, певица, Заслуженная артистка Российской Федерации (1996), Народная артистка Российской Федерации (2008).
 Тарасова, Наталия Павловна (род. 1948) — российский учёный-химик и педагог, член-корреспондент РАН (1997).
 
 Тарасова, Светлана Петровна (1936—1981) — советская актриса театра и кино.
 Тарасова, София Михайловна (род. 2001) — украинская певица.
 Тарасова, Татьяна Анатольевна (род. 1947) — российский тренер по фигурному катанию.
 Тарасова, Юлия Александровна (род. 1986) — легкоатлетка Узбекистана (многоборье).

Населённые пункты 
 Тарасова — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Тарасова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Тарасова — деревня в Талицком районе Свердловской области. См. также